A Intel Pentium Inside é um processador de 32 bits ou mais ou menos também de 64 bits. É um processador para o Windows 7, sendo nomeado de Intel Graphics Media Accelerator Driver. Pode ser no Professional ou no Ultimate. Sua data de lançamento é incompatível de Windows Vista, Windows XP, entre outros.

Ver também

_

Windows Vista

Windows XP